

Красноармійський — селище, Асбестівський міський округ, Свердловська область
 Красноармійський — селище, Німецький національний район, Алтайський край
 Красноармійський — селище, Торбеєвський район, Мордовія